Варухас () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Варухас, Аристидис — греческий художник конца 19-го — начала 20-го веков.
 Варухас, Георгиос — греческий художник 19-го века.